Esistono più comuni francesi con questo nome

Ribeaucourt – Mosa
Ribeaucourt – Somme